Голосник:
 Голосник — строительные элементы.
 Голосник — резонаторное отверстие в деке некоторых струнных щипковых музыкальных инструментах (например, акустической гитары, домры или балалайки). Окаймляет голосник розетка.